Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 1982 avgjordes i Auron i Frankrike under perioden 4-7 mars 1982 och var det första världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 1982 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 1981/1982
Alpin skidsport i Frankrike
Sportevenemang i Frankrike
1982 i Frankrike
1982